— японская поп-певица, которая записывалась на студии Avex Trax. Настоящее имя певицы — . С 2008 года прекратила творческую деятельность.

Дискография

Альбомы 
 [2006.09.13] CLAЯITY
 [2007.08.15] Love Spell

Мини-альбомы 
 [2006.02.15] & YOU revolution

Синглы 
 [2005.04.04] I Uta
 [2005.08.26] Mermaid Story
 [2005.11.11] Apple ~Ao Ringo~
 [2005.11.25] Apple ~Aka Ringo~
 [2006.05.17] CLOVER
 [2006.07.25] LOVE & PEACE
 [2007.03.07] Carat
 [2007.05.16] RULE
 [2007.07.25] Natsu Hanabi (夏花火; Summer Fireworks)
 [2008.02.06] Paatei! (パーティ; Party!)

Ссылки 
 Официальная страница sifow на Avex Trax
 Официальная страница sifow
 Официальный блог sifow
 Биография sifow

Певцы и певицы Японии
Артисты, известные под псевдонимами